

Alimentation
 Le chartreux est un fromage à pâte pressée non cuite fabriqué à partir de lait de vache cru originaire de la vallée des Entremonts, en Savoie.

Religion
 L'Ordre des chartreux est un ordre religieux.

Lieux

Marseille

 Les Chartreux est un quartier de Marseille.
 Chartreux est une station du métro de Marseille.

Lyon
 Les Chartreux est un quartier de Lyon.

Troyes
 Les Chartreux est un quartier de Troyes.

Patronymes 

 Annick Chartreux (1942-), compositrice et pédagogue française.
 Bernard Chartreux (1942-), comédien et dramaturge français.

Animaux
 Le chartreux est une race de chats.
 Le chartreux est une race de chevaux.

Établissement scolaire
 L'Institution des Chartreux est un établissement scolaire lyonnais.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme